Grigorij Evseevič Zinov'ev – rivoluzionario e politico sovietico
 Lettera di Zinov'ev – falso documento creato probabilmente per favorire il partito conservatore nelle elezioni generali britanniche del 1924
 Aleksandr Aleksandrovič Zinov'ev – logico e dissidente sovietico